Název Brodecký potok má více vodních toků:

 Brodecký potok (přítok Romže) – pravostranný přítok Romže v okrese Prostějov
 Brodecký potok (přítok Ředického potoka) – pravostranný přítok Ředického potoka v okrese Pardubice
 Brodecký potok (přítok Uhřického potoka) – pravostranný přítok Uhřického potoka v okresech Prostějov a Blansko